Екатерина Ким:
 Ким, Екатерина Георгиевна (род. 1930) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ким, Екатерина Игоревна (род. 1993) — российская тхэквондистка.